46-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» проходил с 20 по 27 ноября 2021 года в городе Лиллехаммер (Норвегия) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд.

В мужском турнире чемпионом стала в 14-й раз в своей истории сборная Шотландии (скип Брюс Моуэт стал чемпионом Европы во 2-й раз), победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали выиграла сборная Италии.

В женском турнире чемпионом стала в 4-й раз в своей истории сборная Шотландии (скип Ив Мюрхед стала чемпионкой Европы в 3-й раз), победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали выиграла сборная Германии.

Это был первый в истории чемпионат Европы, где одновременно чемпионами стали и мужская, и женская команды Шотландии.

По итогам турнира 8 сильнейших мужских команд квалифицировались для участия в ; 7 лучших женских команд также напрямую квалифицировались для участия в . Дополнительно путёвки на квалификационный турнир для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2022, который состоится в городе Лохья (Финляндия) в январе 20222, кроме мужской и женской команд страны-организатора Финляндии, получили две лучшие команды из группы A, не получившие прямую квалификацию (или одна, если другая — Финляндия), а также две (или три, если в группе А была Финляндия) лучшие команды из группы B (мужские команды: Нидерланды, Турция, Россия, Испания; женские команды: Дания, Чехия, Норвегия, Латвия).

Чемпионат в группе «С» проходил в городе Женева (Швейцария) с 12 по 17 сентября 2021 года. По три лучшие команды у мужчин и женщин в этом же году участвовали в турнирах группы «В». Среди мужчин первые три места заняли команды Словении, Бельгии и Словакии, среди женщин — Литвы, Словении и Австрии.

Впервые в чемпионате приняли участие мужская и женская сборные Украины.

Официальный хештег чемпионата: #ECC2021 .

Время начала матчей (в группах A и B) указано по UTC+1:00.

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2022 переходят из группы A в группу B

Команды Норвегии и Швейцарии, Дании и Чехии, Нидерландов и Финляндии ранжируются внутри каждой пары по результату личной встречи.

Сессия 1. 20 ноября, 14:00

Сессия 2. 21 ноября, 9:00

Сессия 3. 21 ноября, 19:00

Сессия 4. 22 ноября, 12:00

Сессия 5. 22 ноября, 20:00

Сессия 6. 23 ноября, 14:00

Сессия 7. 24 ноября, 9:00

Сессия 8. 24 ноября, 19:00

Сессия 9. 25 ноября, 12:00

Плей-офф 

Полуфиналы.

«2-я команда против 3-й», 26 ноября, 9:00

«1-я команда против 4-й», 26 ноября, 13:30

Матч за 3-е место. 27 ноября, 9:00

Финал. 27 ноября, 17:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

Подгруппа A

Подгруппа B

 Проходят в плей-офф
 Проходят в квалификационные игры () четырёх худших команд группы B, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на чемпионате Европы 2022 переходят из группы B в группу C.

Команды Уэльса и Англии, Франции и Словакии, Латвии и Эстонии, Белоруссии и Литвы ранжированы внутри каждой пары по результату личной встречи.

Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round) 
Сначала между собой в 1-м раунде встречаются команды, занявшие одинаковые из двух последних мест в подгруппах (7-е место подгруппы А с 7-м местом подгруппы В и 8-е место подгруппы А с 8-м местом подгруппы В). Победитель матча 7-х мест в 2022 году остаётся в группе В. Проигравший в матче 8-х мест выбывает в 2022 году в группу С. Проигравший в матче 7-х мест и победитель матча 8-х мест во 2-м раунде разыгрывают между собой вторую путёвку остаться в группе В; проигравший в этом матче также в 2022 году выбывает в группу С.

В чемпионате 2022 года в группу C выбывают команды Болгарии и Литвы.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 26 ноября, 10:00

Полуфиналы. 26 ноября, 18:00

Матч за 3-е место. 27 ноября, 11:30

Финал. 27 ноября, 11:30

Женщины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2022 переходят из группы A в группу B

Команды Россия и Швеции, Германии и Швейцарии, Дании и Чехии ранжируются внутри каждой пары по результату личной встречи.

Сессия 1. 20 ноября, 9:00

Сессия 2. 20 ноября, 19:00

Сессия 3. 21 ноября, 14:00

Сессия 4. 22 ноября, 8:00

Сессия 5. 22 ноября, 16:00

Сессия 6. 23 ноября, 9:00

Сессия 7. 23 ноября, 19:00

Сессия 8. 24 ноября, 14:00

Сессия 9. 25 ноября, 8:00

Плей-офф 

Полуфиналы

«2-я команда против 3-й», 25 ноября, 16:00

«1-я команда против 4-й», 25 ноября, 20:00

Матч за 3-е место. 26 ноября, 18:00

Финал. 27 ноября, 12:30

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2022 переходят из группы B в группу C

Команды Норвегии и Англии, Латвии и Литвы, Словакии и Испании ранжируются внутри каждой пары по результату личной встречи.

Плей-офф 

Полуфиналы. 26 ноября, 10:00

Матч за 3-е место. 27 ноября, 11:30

Финал. 27 ноября, 11:30

Группа C 
Чемпионат в группе «С» проходил в городе Женева (Швейцария) с 12 по 17 сентября 2021 года. По три лучшие команды у мужчин и женщин в том же году участвовали в турнирах группы «В».

Время начала матчей указано по UTC+1.

Мужчины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
Команды в парах Бельгия—Ирландия, Румыния—Хорватия и Украина—Андорра при одинаковом общем количестве побед ранжированы по победе в матче между собой

Плей-офф 

Полуфиналы. 17 сентября, 9:00

Матч за 3-е место. 17 сентября, 14:30

Финал. 17 сентября, 14:30

Классификация 

 Проходят в турнир группы B
Команды в парах Румыния—Хорватия и Украина—Андорра при одинаковом общем количестве побед ранжированы по победе в матче между собой

Женщины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 17 сентября, 9:00

Финал. 17 сентября, 14:30

Классификация 

 Проходят в турнир группы B
Команды в паре Украина—Бельгия при одинаковом общем количестве побед ранжированы по DSC

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира группы «A»
 Официальный сайт турнира группы «B»
 Официальная страница результатов турнира группы «С»
 Мужской турнир группы «A» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «A» на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «B» на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF

Видео 

  (WCF заключили эксклюзивный контракт на онлайн-видеотрансляции подавляющего большинства матчей с чемпионата Европы со стриминговой платформой Recast, у них на сайте канал "Curling Channel", для просмотра требуется регистрация)
 Le Gruyère AOP European Curling Championships 2021 Broadcast Schedule - World Curling Federation (расписание видеотрансляций на телеканалах разных стран; время указано по CET, UTC+1)
 Онлайн-телетрансляции на сайте телеканала "Матч!" (время указано московское) :
 20 ноября, 11:00, женщины, Россия - Шотландия
 20 ноября, 21:00, женщины, Россия - Швеция
 21 ноября, 16:00, женщины, Россия - Дания
 22 ноября, 10:00, женщины, Россия - Швейцария
 23 ноября, 21:00, женщины, Италия - Россия
 25 ноября, 10:00, женщины, Россия - Эстония
 25 ноября, 18:00, женщины, полуфинал-1, Россия - Швеция
 25 ноября, 22:00, женщины, полуфинал-2, Шотландия - Германия
 26 ноября, 11:00, мужчины, полуфинал-1, Швеция - Италия
 26 ноября, 20:00, женщины, матч за 3-е место, Германия - Россия
 27 ноября, 14:30, женщины, финал, Шотландия - Швеция
 27 ноября, 19:00, мужчины, финал, Шотландия - Швеция

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2021 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Международные спортивные соревнования в Женеве
Спорт в Норвегии в 2021 году
Спорт в Швейцарии в 2021 году
Сентябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
кёрлинг